Il doppio dell'Andalucia Tennis Experience 2010 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2010.

Klaudia Jans-Ignacik e Alicja Rosolska erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato insieme.

Jans ha fatto coppia con Vladimíra Uhlířová e Rosolska con Marta Domachowska.

Le 2 coppie si sono incontrate nel 2º turno e Rosolska con Marta Domachowska hanno battuto Jans e Vladimíra Uhlířová 2–6, 6–4, [11–9].

Rosolska e Domachowska sono state battute in semifinale da Marija Kondrat'eva e Jaroslava Švedova.

Sara Errani e Roberta Vinci hanno battuto in finale 6–4, 6–2 Kondratieva e Shvedova.

Teste di serie

 Klaudia Jans-Ignacik /  Vladimíra Uhlířová (quarti di finale)
 Virginia Ruano Pascual /  Meghann Shaughnessy (semifinali)

 Sara Errani /  Roberta Vinci  (campionesse) 
 Anabel Medina Garrigues /  Carla Suárez Navarro (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Note 

Andalucia Tennis Experience 2010